mxa – codice ISO 639-3 della lingua orthwest oaxaca mixtec